«Омен 4: Пробуждение» () — американский фильм ужасов 1991 года режиссёров Джорджи Монтези и Доминика Отенина-Жерара, четвёртая часть киносериала Омен специально созданная для телевидения. Премьера фильма состоялась 20 мая 1991 года.

Сюжет 
Супружеской паре Йорк не удавалось зачать ребёнка. Отчаявшись, они решили удочерить девочку, которую нарекли именем Делия. По мере взросления девочка начинает проявлять истинные черты своего характера, в которых мать девочки и окружающие дети видят злую натуру. Однако личность девочки не всегда демонстрирует тёмную сторону - с некоторыми она общительна и добра, с другими же зла и мстительна. Для присмотра за девочкой родители нанимают сиделку Джо Туэсон, фактически помешанную на примитивных предметах и способах магии (астрология, магические камни, гадания и так далее). Через некоторое время, используя свои любительские методики, сиделка обнаруживает в девочке чистейший, незапятнанный источник зла. Для подтверждения своих опасений сиделка приглашает своего близкого друга Ноа. Делия не захотела этого терпеть. Но странная смерть сиделки заставляет мать обратиться с её подозрениями к священнику для толкования найденных в книге сиделки выделенных абзацев, отмеченных фраз Карен узнаёт, что антихрист может оказаться женщиной, а не мужчиной. Тогда Карен, беременная вторым, решается выяснить, кто является настоящими родителями Делии, и обращается к детективу. Хоть смерть и преследует каждого, кто готов пролить свет на историю происхождения девочки, проскальзывающие детали начинают рисовать целостную картину перед глазами матери. Страшная тайна открывается ей: её приёмная  дочь - антихрист.

В ролях 
 Майкл Вудс — отец Джин Йорк
 Фэй Грант — мать Карен Йорк
 Азия Виейра — Делия
 Энн Херн — сиделка Джо Туэсон
 Джим Бернс — Ноа

Критика 
Фильм получил в основном негативные отзывы: его рейтинг на сайте Roten Tomatoes составляет 20%, что соответствует оценке 2/10.

Примечания

Ссылки 
 
 

Мистические триллеры
Фильмы ужасов 1991 года
Фильмы ужасов на религиозную тему
Фильмы ужасов Канады
Серия фильмов «Омен»
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы США 1991 года
Фильмы-квадриквелы
Фильмы Доминика Отенена-Жирара